Чемпіонат Швейцарії з хокею 1990 — 79-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став ХК «Лугано» (4 титул). НЛА покинув: «Ажуа», який вибув до НЛБ.

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі вісім найкращих клубів в плей-оф розігрували звання чемпіону Швейцарії.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Команди усіх зірок

Швейцарії 
 Воротар: Ренато Тозіо (СК «Берн»)
 Захисники: Свен Лоуенбергер (СК «Берн») — Сандро Бертаджа («Лугано»)
 Нападники: Колін Мюллер (ХК «Цуг») — Жіль Монтадон («Лугано») — Андреас Тон («Лугано»)

Міжнародна 
 Воротар: Ренато Тозіо (СК «Берн»)
 Захисники: Карі Елоранта («Лугано») — Гастон Джинграс (ХК «Біль»)
 Нападники: Дон Лоуренс (ХК «Цуг») — Алан Гаворт (СК «Берн») — Норман Дюпон (ХК «Біль»)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК «Лугано» — ХК «Амбрі-Піотта» 3:1, 4:1
 ХК «Клотен» — «Ольтен» 6:0, 8:1
 ХК «Біль» — «Цуг» 2:1, 6:5
 СК «Берн» — ХК «Фрібур-Готтерон» 4:3, 4:5, 5:3

Півфінали 
 ХК «Лугано» — ХК «Клотен» 5:4, 6:5, 6:1
 СК «Берн» — ХК «Біль» 3:4, 6:2, 3:2, 9:6

Фінал 
 ХК «Лугано» — СК «Берн» 5:1, 3:5, 7:1, 4:2

Перехідний турнір

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Статистика гравців 
 Сезон НЛА 1989/90 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1990 у швейцарському спорті